Сене́ка може мати такі значення:

 Сенека Старший (*бл. 54 до н.е., Кордоба (суч. Іспанія) — †бл. 39 н.е.) — давньоримський письменник та оратор. Батько Сенеки Молодшого.
 Сенека Молодший (*4 року до н. е. — †65) — давньоримський філософ, поет, оратор і державний діяч.
 Сенека — індіанський народ у Північній Америці.

Сенека — місто, штат Канзас
 Сенека — місто, штат Міссурі
 Сенека — місто, штат Нью-Йорк
 Сенека — місто, штат Орегон
 Сенека — місто, штат Південна Кароліна
 Сенека — місто, штат Південна Дакота
 Сенека — місто в окрузі Кроуфорд, штат Вісконсин
 Сенека — місто в окрузі Ґрін-Лейк, штат Вісконсин
 Сенека — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Сенека — місто в окрузі Вуд, штат Вісконсин
 Сенека — селище, штат Іллінойс
 Сенека — переписна місцевість, штат Пенсільванія